Această listă conține constelațiile astronomice în ordinea alfabetică a denumirilor latine.

Legături externe 
 Despre constelații la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” 
 Constelațiile moderne de la A la V prezentate de Planetariul Baia Mare

Vezi și 
 Lista constelațiilor după suprafață

Constelații
Lista